Joram Lindenstrauss, mathématicien israélien,
, juge israélien,
Elon Lindenstrauss, mathématicien israélien.